Кюрель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Кюрель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу